Ге́нри, Xе́нри (, Henrie) — англоязычный аналог имени , а также фамилия.

Имя 
 Генри Плантагенет, 3-й граф Ланкастер (1281—1345) — английский аристократ, член королевской семьи в XIII веке, один из руководителей низложения английского короля Эдуарда II.
 Генри Гросмонт, 1-й герцог Ланкастер (1310—1361) — сын предыдущего, граф Дерби, 4-й граф Ланкастер (1345—1351), граф Лестер (с 1351), член английской королевской семьи в XIV веке.
 Генри Фицрой, герцог Ричмонд и Сомерсет (1519—1536) — официально признанный внебрачный сын короля Англии Генриха VIII и Элизабет Блаунт.
 принц Генри, герцог Глостерский (1900—1974) — британский принц, герцог Глостерский, граф Ольстерский, барон Куллоден, фельдмаршал, маршал королевских ВВС.
 принц Генри Уэльский (род. 1984) — британский принц, младший сын принца Уэльского Чарльза, более известный под семейным именем Гарри, пятый (на 2016 год) в очереди наследования британского престола.

Фамилия

А 
  (род. 1999) — американский баскетболист, игрок клуба НБА «Филадельфия Севенти Сиксерс» (2021—2022).
 Генри, Августин (1857—1930) — английский ботаник и путешественник, исследователь флоры Китая.
  (род. 1991) — новозеландский игрок в регбилиг в составе клуба Суперлиги «Брэдфорд Буллс».
  (род. 1979) — канадский хоккеист, игрок клубов НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесота Уайлд».
 
  (род. 1966) — американская художница, чьи работы входят в частности в собрание музея Пенсильванской академии изящных искусств.
 Генри, Алистер — шотландский кёрлингист.

Б 
 Генри, Бак (ур. Генри Цукерман; 1930—2020) — американский актёр, сценарист, комик и режиссёр.
  (род. 1991) — новозеландский игрок в регбилиг в составе клуба Национальной регбийной лиги «Нью-Зиленд Уорриорз».
  (1821—1898) — американский оружейник.
  (род. 1960) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Индианаполис Колтс».
  (в замужестве — Линк; 1922—1944) — американский игрок в настольный теннис, бронзовая медалистка чемпионата мира (1938).
  (род. 1979) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Чикаго Блэкхокс».
 
  (1884 — после 1960) — британский футболист, игрок 1-го дивизиона Шотландской футбольной лиги в составе клуба «Рейнджерс».
  (род. 1990) — австралийский игрок в регбилиг в составе клубов Национальной регбийной лиги «Ньюкасл Найтс» и «Голд-Кост Тайтнз».
 
  (род. 2003) — австралийская футболистка, игрок Женской лиги А в составе клуба «Уэстерн Сидней Уондерерс».
 Генри, Брэд (род. 1963) — американский политик, губернатор штата Оклахома (2003—2011).
  (род. 1968) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Монреаль Экспос» и «Бостон Ред Сокс».
 Генри, Бьюла Луиза (1887—1973) — американская изобретательница.

Г 
 Генри, Глория (1923—2021) — американская актриса кино и телевидения.
 Генри, Грегг (род. 1952) — американский актёр.
 Генри, Грэм (род. 1946) — новозеландский регбийный тренер.

Д 
  (род. 1969) — американский мотогонщик, чемпион Американской мотоциклетной ассоциации в классе 250 мм³ (1998), член Мотоциклетного зала славы (с 2005).
  (род. 1965) — кубинская баскетболистка, полуфиналистка чемпионата мира (1990) и Олимпийских игр (1992).
  (род. 1968) — британский политик, член Палаты общин (с 2019).
  (1932—2004) — австралийский игрок в регбилиг, финалист Лиги Нового Южного Уэльса в составе клуба «Уэстерн Сабербс» (1958).
  (1902—1968) — американский бейсболист, игрок клубов Главной лиги бейсбола «Бруклин» и «Нью-Йорк Джайентс».
  (1864—1925) — ирландский юрист и политик, член Палаты общин Великобритании (1916—1921), генеральный прокурор Ирландии (1919—1921), председатель Верховного суда Северной Ирландии (1922—1925).
  (род. 1994) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Теннесси Тайтенс».
  (1921—2004) — британский философ и художник, чьи работы входят в частности в собрание Музея Виктории и Альберта.
 Генри, Джастин (род. 1971) — американский киноактёр.
 Генри, Джеймс (род. 1989) — английский футболист, полузащитник.
 Генри, Джеффри (1940—2012) — премьер-министр Островов Кука.
 Генри, Джиллиан (род. 1996) — американская актриса.
 Генри, Джо (род. 1960) — американский композитор, актёр.
 Генри, Джозеф (1797—1878) — американский физик.
 Генри, Джон Уилльям (род. 1949) — американский бизнесмен и финансист.
 Генри, Джордан (род. 1986) — канадский хоккеист.
 
  (1944—2018; более известен под псевдонимом «Генри Банки») — американский гольфист, чемпион Канады среди любителей (1965).
  (род. 1959) — американский музыкант, лауреат премии «Грэмми» за кантри-песню (1991).
  (род. 1990) — ямайская футболистка, участница чемпионата КОНКАКАФ (2014).
 
 
  (род. 1964) — канадский хоккеист, игрок клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс».
  (1823—1899) — американский политик, член Палаты представителей (1877—1881).

К 
 
  (1926—1999) — американский боксёр, победитель турнира «Золотые перчатки» в тяжёлом весе (1948).
  (род. 1963) — американский баскетболист и тренер, финалист НБА в составе клуба «Бостон Селтикс» (1987).
  (род. 1972) — британская легкоатлетка и общественный деятель, чемпионка Австралии (1998) и Великобритании (1998) в тройном прыжке.
  (род. 1970) — ирландский велогонщик, участник Олимпийских игр (1992).
 
  (род. 1956) — канадский крикетчик и регбист, участник чемпионата мира по крикету (1979).
 
  (род. 1973) — барбадосский боксёр, бронзовый медалист Игр Центральной Америки и Карибского бассейна в полусреднем весе (1993).
 Генри, Ксавье (род. 1991) — американский баскетболист.
  (род. 1960) — американский фотохудожник и куратор.

Л 
 Генри, Ленни (род. 1958) — английский актёр, сценарист, кинопродюсер и певец.
 Генри, Лерисса (род. 1997) — микронезийский спринтер.

М 
 
 Генри, Марк (род. 1971) — американский рестлер и тяжелоатлет.
 Генри, Марта (1938—2021) — канадская актриса и театральный режиссёр.
 Генри, Мэтью (1662—1714) — английский комментатор Библии и пресвитерианский священнослужитель.

Н 
 Генри, Найджел (род. 1976) — тринидадский футболист, защитник.

О 
 Генри, Озарк (наст. имя — Пит Хендрик Флоран Годдар; род. 1970) — бельгийский певец, композитор, аранжировщик.
  (род. 1972) — игрок в канадский футбол, обладатель Кубка Грея в составе клуба «Калгари Стампидерс» (1998, 2001).

П 
 Генри, Патрик (1736—1799) — американский государственный деятель.
 Генри, Пол (род. 1951) — ирландский шахматист.

Р 
 Генри, Роберт (1865—1929) — американский художник.

У 
 
 Генри, Уолли (род. 1947) — американский кёрлингист и тренер.

Х 
 Генри, Хлоя (род. 1987) — бельгийская прыгунья с шестом.
 Генри, Холли (Хайнрик; род. 1994) — американская певица.

Ч 
 
  (род. 1989) — игрок в американский футбол в составе клуба НФЛ «Филадельфия Иглз».
  (род. 1946) — американский композитор и драматург.

Ш 
 Генри, Шарлотта (1914—1980) — американская киноактриса.

Э 
 Генри, Эдвард:
 Генри, Эдвард (1850—1931) — британский колониальный чиновник.
 Генри, Эдвард Лемсон (1841—1919) — американский художник, мастер жанровой и исторической живописи.
  (род. 1959) — американская писательница, лауреат премии «Энтони» фестиваля «Баучеркон» за молодёжный роман (2017).
 
 Генри, Эммалин (1928—1979) — американская актриса и певица.
 
 Генри, Эника (род. 1986) — ямайско-азербайджанская баскетболистка.
  (род. 1979) — канадский спринтер, чемпион Канады по бегу на 200 м (2004—2005).

Двойные фамилии 
 Генри-Робинсон, Саманта (род. 1988) — ямайская бегунья.

  (род. 1953) — доминикский юрист, президент Всемирного морского университета Международной морской организации (с 2015).
  (род. 1988) — новозеландский регбист, игрок чемпионата Японии в составе клуба «Шайнинг Аркс».
  (род. 1999) — американская писательница и поэтесса, лауреат премии Ассоциации писателей и писательских программ в категории поэзии (2017).

Псевдонимы 
 О. Генри (1862—1910) — американский писатель.
 Эрнст Генри (1904—1990) — советский разведчик, писатель, журналист, историк-публицист, активист Коминтерна и Коммунистической партии Германии.

Топоним

Прочее 
 Генри — единица измерения индуктивности в системе СИ.

См. также

Примечания